Paweł Barański (1885–1942) – katolicki prezbiter, Sługa Boży
 Paweł Barański (ur. 1978) – polski poeta